IUA bedeutet

 International Underwriting Association of London  (siehe u. a. bei Institute Cargo Clauses)
 International Union of Academies
 International University Audentes, die größte Privatuniversität in Estland

IUA